Die ICC Women’s Championship 2022–2025 ist ein Turnier der zehn besten Frauen-Cricket-Nationalmannschaften, die zwischen dem 1. Juni 2022 und April 2025 ausgetragen wird.

Teilnehmer 
Die folgenden Mannschaften nahmen an dem Wettbewerb teil, die auch am Women’s Cricket World Cup 2022 teilgenommen hatten.

Format 
Jede Mannschaft spielt gegen acht Mannschaft jeweils einmal. Bei einer Begegnung zwischen zwei Mannschaften werden jeweils drei Women’s One-Day Internationals über 50 Over ausgetragen. Sollten mehr als drei dieser Spiele innerhalb einer Tour ausgetragen werden, so werden die Spiele die für diesen Wettbewerb zählten im Voraus festgelegt. Für einen Sieg eines Spiels gibt es jeweils zwei, für ein Unentschieden oder No-Result einen Punkt. Der Tabellenerste nach Abschluss der Saison ist der Gewinner des Turniers. Dieser, der Gastgeber und die fünf weiteren bestplatzierten qualifizieren sich direkt für den Women’s Cricket World Cup 2025, während die anderen Mannschaften beim Women’s Cricket World Cup Qualifier 2025 eine weitere Möglichkeit erhielten sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren.

Resultate 
 Tabelle 

 Begegnungen

Weblinks 
 Wettbewerb auf Cricinfo

Einzelnachweise 

Frauen-Cricket-Wettbewerb
Cricket-Wettbewerb (One-Day)
Cricket 2022
Cricket 2023
Cricket 2024
Cricket 2025